AS 332 «Супер пума» (Aérospatiale AS.332 Super Puma) — французский многоцелевой вертолёт, 4-лопастной, с двумя двигателями, среднеразмерный.

Первый полёт состоялся 13 сентября 1978 года, серийное производство было начато в 1980 году, выпускался в различных модификациях, всего было произведено более 1000 штук.

Боевое применение 
Война в Ливане
В феврале 1990 года, в ходе гражданской войны в Ливане, сирийская армия захватила авиабазу христианских вооружённых формирований Адмы, на которой в числе трофеев сирийцам достались 12 вертолётов Super Puma (из 18 имевшихся на вооружении).

Война в Персидском заливе
ВВС Кувейта потеряли все четыре вертолёта Super Puma, что имели в ходе Кувейтско-иракской войны. Один вертолёт саудовских ВВС разбился в ходе операции «Щит пустыни».

Война в Афганистане
25 сентября 2007 года в ходе Афганской войны во время выполнения полёта по эвакуации раненых афганских полицейских в провинции Бадгис разбился AS.332F «Супер Пума» испанского контингента ISAF.

3 августа 2012 года на территории Афганистана в провинции Герат разбился вертолёт AS.332 Super Puma (р/н HD.21-12) ВВС Испании.

Тактико-технические характеристики 
 Источник данных Jane’s.

Операторы 

  Вооружённые силы Грузии — 2 AS.332L1 Super Puma (получены в 2012 году 2 вертолёта, переданы министерству обороны Грузии)
  Вооружённые силы Малави — 1 по состоянию на 2018 год
  ГУ ГОиСР МО Туркменистана — 1
  Вооруженные силы Узбекистана — 8 ед. AS332
  ГСЧС Украины — ?

Происшествия 
 22 августа 2013 года вертолёт «Aérospatiale AS.332 Super Puma» возвращаясь с месторождения в Северном море возможно в результате отказа двигателя рухнул в море в трёх километрах западнее аэропорта Самборо. Четыре пассажира погибли, остальные двенадцать пассажиров и два члена экипажа доставлены в госпиталь «Gilbert Bain Hospital».
 18 января 2023 года в Броварах (Украина) упал вертолёт AS 332 Super Puma, принадлежащий ГСЧС страны. В результате катастрофы погибло 18 человек, в том числе высшее руководство МВД Украины. Самая трагическая по количеству жертв авиа катастрофа в истории вертолётов данного типа.

См. также 
Родственные разработки
 Aérospatiale Puma
 Eurocopter EC225
 Aérospatiale AS.532
 Eurocopter EC725
Аналоги
 Sikorsky S-92
 AgustaWestland EH101
 NHI NH90
Списки
 Список вертолётов

Примечания

Ссылки 
 http://www.aviastar.org/helicopters_rus/snias_superpuma-r.html

Вертолёты Eurocopter
Вертолёты Aerospatiale
Вертолёты Франции
Гражданские вертолёты
Военно-транспортные вертолёты